Mortgage kann bezeichnen:
 Mortgage (England und Wales), die Hypothek nach englischem Recht
 Mortgage (Vereinigte Staaten), der Deckungsbegriff für mehrere, als Wertpapier ausgestellte Realsicherheiten für eine Forderung nach US-amerikanischem Recht
 Mort gage, in der französischen Rechtsgeschichte eine Ewigsatzung, d. h. ein Pfandsatzungsart ähnlich wie ein Nutzungspfand